Kryss kan syfta på:

 Kryss (tecken) – figur som bildas av två korslagda linjer som möts i rät vinkel, liknande bokstaven X
 Kryss (segling) – teknik för att segla mot vindriktningen
 Kryss – en ordgåta eller ett ordpussel utlagt i ett rutsystem, se korsord
 Krysslista – inom fågelskådning en lista där man antecknar observationer av fåglar med fokus på antal arter
 Ribbkryss – de övre hörnen av en målbur
 Kryss – bokstavering av bokstaven X, se bokstavering

Se även
 Kryssning
 Multiplikationstecken – den matematiska symbolen ×, ibland skrivet med ett större kryss, ✕